Moustapha Bayal Sall (30 de Novembro de 1985, Dakar, Senegal) é um futebolista senegalês que atua como volante. Atualmente, joga pelo Al Faisaly SC.

Carreira 
A sua ligação ao Saint-Étienne, no verão de 2006, foi muito polémica e levou mesmo a uma suspensão de quatro meses ao jogador. A polémica surge com o IK Start, da Noruega, a reclamar os direitos do jogador, dizendo que este tinha assinado um contrato com o clube, em Março de 2007, mas três meses depois assinou pelo Saint-Étienne. O resultado disto foi uma multa de $150,000 ao Saint-Étienne.

Ele representou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Dakar
Futebolistas do Senegal
Futebolistas do IK Start
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas da Association Sportive Nancy-Lorraine
Futebolistas do Al-Arabi Sports Club
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012
Senegaleses expatriados no Catar
Senegaleses expatriados na Bélgica